Барон Кершоу из Прествича в графстве Ланкашир — наследственный титул в системе Пэрства Соединённого королевства. Он был создан 20 января 1947 года для британского политика-лейбориста Фреда Кершоу (1881—1961), который впоследствии занимал должность лорда в ожидании в лейбористском правительстве Клемента Эттли (1949—1951). По состоянию на 2023 год носителем титула являлся его внук, Эдвард Джон Кершоу, 4-й барон Кершу (род. 1936), который сменил своего отца в 1962 году.

Бароны Кершоу (1947) 
 1947—1961: Фред Кершоу, 1-й барон Кершоу (6 ноября 1881 — 5 февраля 1961), сын Джона Джозефа Кершау;
 1961—1961: Герберт Кершоу, 2-й барон Кершоу (21 августа 1904 — 18 июля 1961), старший сын предыдущего;
 1961—1962: Эдвард Обри Кершоу, 3-й барон Кершоу (29 августа 1906 — 22 февраля 1962), младший брат предыдущего;
 1962 — настоящее время: Эдвард Джон Кершоу, 4-й барон Кершоу (род. 12 мая 1936), единственный сын предыдущего;
 Наследник титула: достопочтенный Джон Чарльз Эдвард Кершау (род. 23 декабря 1971), единственный сын предыдущего.

Примечания

Ссылки 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Editors: Charles Kidd, David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990;
 Leigh Rayment’s Peerage Pages ;
 thepeerage.com.

Кершоу
Кершоу